Burnout – poczucie braku satysfakcji, zatrzymanie rozwoju zawodowego, uczucie przepracowania i niezadowolenia z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało przyjemność.
 Burnout – seria gier komputerowych
 Burnout – gra komputerowa